Il doppio maschile  dell'Ordina Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Martin Damm e Cyril Suk erano i detentori del titolo e ha battuto in finale 7–5, 7–6 (7–4) Donald Johnson e Leander Paes.

Teste di serie
 Donald Johnson /  Leander Paes (finale)
 Martin Damm /  Cyril Suk (campioni)
 František Čermák /  Leoš Friedl (quarti di finale)
 Tomáš Cibulec /  Pavel Vízner (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ordina Open 2003
ATP Tour 2003